Dejan Stojanović ist der Name folgender Personen:

* Dejan Stojanović (Autor) (* 1959), serbisch-amerikanischer Autor
 Dejan Stojanović (Fußballspieler) (* 1993), österreichischer Fußballspieler